Sezóna 1993/1994 byla 3. sezonou Ruské superligy ledního hokeje. Mistrem se stal tým Lada Togliatti.

Základní část

Play off 
Tým Torpedo Ust-Kamenogorsk odřekl účast v play off, náhradník Sokol Kyjev ho odmítl nahradit, a tak se zúčastnil Metallurg Čerepovec.

Osmifinále 
 Lada Togliatti - Metallurg Čerepovec 2:0 (8:1, 6:2)
 HC Dynamo Moskva - Avangard Omsk 2:1 (4:2, 4:8, 3:0)
 Traktor Čeljabinsk - Torpedo Nižnij Novgorod 2:0 (3:1, 6:2)
 Salavat Julajev Ufa - HC CSKA Moskva 2:1 (2:3 SN, 5:1, 4:3 P)
 Metallurg Magnitogorsk - SKA Petrohrad 0:2 (1:2 P, 2:3 P)
 Torpedo Jaroslavl - Pardaugava Riga 2:0 (4:2, 6:4)
 Itil Kazaň - Chimik Voskresensk 2:1 (4:5 P, 2:1 P, 7:2)
 HC Spartak Moskva - Křídla Sovětů Moskva 2:1 (3:6, 5:1, 6:1)

Čtvrtfinále 
 Lada Togliatti - HC Spartak Moskva 2:1 (6:0, 0:1, 6:1)
 HC Dynamo Moskva - Itil Kazaň 2:0 (3:2 P, 4:2)
 Traktor Čeljabinsk - Torpedo Jaroslavl 2:0 (2:0, 2:0)
 Salavat Julajev Ufa - SKA Petrohrad 0:2 (4:6, 3:4)

Semifinále 
 Lada Togliatti - SKA Petrohrad 2:0 (2:1, 4:1)
 HC Dynamo Moskva - Traktor Čeljabinsk 2:0 (4:2, 3:2)

Finále 
 Lada Togliatti - HC Dynamo Moskva 3:2 (5:3, 5:2, 3:4 P, 0:5, 5:3)

Ruská superliga ledního hokeje
Lední hokej v roce 1993
Lední hokej v roce 1994